Baljevac je lahko:
 Baljevac na Ibru (Srbija)
 Baljevac (Srbija)